Viñón puede referirse a:
Viñón, parroquia del concejo de Cabranes, Principado de Asturias (España); o
Viñón, barrio del municipio de Cillorigo de Liébana, Cantabria (España).